Lista över Saab 37 Viggen är en sammanställning över de flygplansindivider som tillverkades av Saab 37 Viggen under åren 1972–1990. Av samtliga tillverkade individer finns ett 70-tal bevarade av både prov- och serietillverkade flygplan utställda på olika platser runt om i Sverige men även andra delar av världen. Av de bevarade individerna är en del endast framkroppen bevarad, och andra sitter på pelare vid vägar, rastplatser och flottiljer. Majoriteten av flygplanen som skrotats har demonterats i Halmstad. Flertalet av individerna har efter att de tagit ur tjänst använts som bland annat brandövningsobjekt vid flottiljerna Jämtlands flygflottilj (F 4), Västgöta flygflottilj (F 6), Skaraborgs flygflottilj (F 7), Skånska flygflottiljen (F 10), Bråvalla flygflottilj (F 13), Flygvapnets Halmstadsskolor (F 14), Hälsinge flygflottilj (F 15), Upplands flygflottilj (F 16), Blekinge flygflottilj (F 17), Norrbottens flygflottilj (F 21).

Provflygplan

AJ 37

JA 37

SK 37

SH 37

SF 37

Referenser

Noter

Webbkällor

Tryckta källor

Se även
Lista över Försvarsmaktens flygplan
Lista över flygplans- och helikopterbeteckningar
Lista över bevarade Saab 35 Draken
Lista över Saab 39 Gripen
VariViggen

Externa länkar